Dictame est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines plantes de la famille des Lamiacées.

Liste des espèces appelées « Dictame » 

 Dictame de Virginie
 Dictame faux
 Dictame du Cap – Dictamnus capensis
 Dictame blanc ou Fraxinelle – Dictamnus albus
 Dictame de Crète - Origanum dictamnus - ses feuilles pouvaient être un des multiples constituants de la thériaque et du diascordium de la pharmacopée maritime occidentale au  . 
 Dictame ou Dictame de Barbade - Maranta arundinacea Plumier ex L. (Marantaceae) dans les cultures créoles de Guyane et des petites Antilles.

Notes et références

Voir aussi 
 Fraxinelle

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu